

Persone 
Palmiro Togliatti (1893-1964) – uomo politico italiano, segretario del Partito comunista italiano
Eugenio Giuseppe Togliatti (1890-1977) – matematico italiano, fratello di Palmiro

Altro
Togliatti –  (Tol'jatti), talvolta erroneamente chiamata "Togliattigrad" in Italia, è una città russa sul Volga
Amnistia Togliatti – amnistia per reati comuni e politici, promulgata nel 1946.
Stazione di Palmiro Togliatti, stazione di Roma